A cikk szó a következőket jelentheti:
 cikk – rövid írásmű a periodikákban
 szócikk - enciklopédiák, lexikonok, szótárak egysége
 cikkely - nemzetközi szerződés vagy törvény alapegysége (régies), modern megfelelője a szakasz vagy a paragrafus
 cikk - nemzetközi szerződés vagy európai uniós jogi aktus alapegysége

 árucikk
 cikk - gerezd, pl. narancsé
 körcikk